La Paternité, une icône de la région de Novgorod, datant de la fin du , début du  ;
 La Paternité, titre du huitième épisode de la saison 28 des Simpson diffusé en 2016.

Voir aussi 
 Paternity, film américain réalisé par David Steinberg, sorti en 1981.